Buczyńscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Buczyńscy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Buczyńscy herbu Strzemię – polski ród szlachecki
 Buczyńscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki